Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1957 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 2 en 3 februari 1957 op de ijsbaan Bislett Stadion in Oslo. Er namen 32 schaatsers uit 9 landen aan deel.

Titelverdediger was de Rus Jevgeni Grisjin, die de Europese titel in 1956 te Helsinki had veroverd. De Rus Oleg Gontsjarenko, veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1957
Langebaanschaatsen in 1957
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1957